Genesis — британская прогрок-группа, созданная в 1967 году двумя учениками школы Чартерхаус в Годалминге: вокалистом Питером Гэбриелом и клавишником Тони Бэнксом.

В первый состав группы помимо них вошли гитарист Энтони Филлипс, бас-гитарист Майк Резерфорд и ударник Крис Стюарт. Лишь двое из первых членов группы, Бэнкс и Резерфорд остаются в её составе до сегодняшнего дня. Остальные участники неоднократно менялись. Первым покинул группу барабанщик Крис Стюарт. Он принял участие в записи лишь одного трека с дебютного альбома «From Genesis to Revelation», после чего его заменил Джон Силвер. Перед записью второго альбома
«Trespass» Силвер также ушёл из группы и его место занял Джон Мэйхью. Однако ещё до выхода этого альбома и он покинул Genesis, решив не продолжать музыкальную карьеру. Вместе с Мэйхью, не выдержав многочисленных трений внутри группы, группу оставил и гитарист Энтони Филлипс.

В 1971 году этих музыкантов заменили ударник Фил Коллинз и гитарист Стив Хэкетт. Образовавшийся состав, считающийся классическим составом группы, просуществовал до 1975 года, выпустив 4 альбома. В мае 1975 года группу оставил её лидер Питер Гэбриел, решивший заняться сольной карьерой. Его место основного вокалиста группы занял ударник Коллинз, ещё до этого исполнявший сольные вокальные партии в некоторых песнях. С тех пор с группой Genesis неизменно выступали приглашённые музыканты, так как Коллинз не мог петь все вокальные партии и играть на ударных одновременно. Около года спустя Стив Хэкетт также покинул группу и стал выступать сольно. Оставшиеся члены группы не стали приглашать на его место другого гитариста. Во время концертов его заменил сессионный музыкант Дэрил Стёрмер, а на студийных записях Резерфорд стал исполнять как басовые, так и гитарные партии самостоятельно. Таким образом группа превратилась в трио, просуществовав в таком виде более 15 лет и выпустив 5 студийных альбомов.

После выхода в 1991 году альбом «We Can't Dance» все участники группы сконцентрировались на сольных проектах, а в 1996 Фил Коллинз официально покинул группу. В 1997 году Бэнкс с Резерфордом решились на эксперимент, пригласив в качестве основного вокалиста бывшего участника группы Stiltskin Рэя Уилсона. С его участием был записан последний на сегодняшний день студийный альбом группы «Calling All Stations» . Однако этот альбом не имел коммерческого успеха и подвергся жёсткой критике. После окончания тура в поддержку альбома, было объявлено о распаде группы. К 2000 году Genesis распались.

В 2007 году, почти через 40 лет после создания группы, Фил Коллинз, Тони Бэнкс и Майк Резерфорд вновь собрались вместе для концертного тура по Европе и Северной Америке. На время тура к ним вновь присоединились гитарист Дэрил Стёрмер и ударник Честер Томпсон, периодически работавшие с группой начиная с 1970-х годов.

В марте 2020 года Коллинз, Резерфорд и Бэнкс снова объявили о воссоединении и о туре The Last Domino? Tour на шоу Зои Белл на BBC Radio 2. Тур запланирован на десять концертов по Великобритании и Ирландии с ноября по декабрь 2020 года. Стёрмер вернется к роли гитариста, а сын Коллинза Николас играл на барабанах из-за плохого здоровья Фила.

Участники

Текущий состав

Бывшие участники

Концертные музыканты

Временная шкала

Хронология составов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 
Genesis